Slohokej Liga je međunarodna hokejaška liga u kojoj se natječu klubovi iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Klubovi

Prvaci

Vidi Još
Slohokej liga

Hokej na ledu u Sloveniji
Nacionalna natjecanja u hokeju na ledu
Europska regionalna klupska natjecanja u hokeju na ledu